Montserrat Pujol i Clusella (Sabadell, 1961), atleta catalana.
 Montserrat Pujol i Joval (Andorra la Vella, 1979), atleta andorrana.